Арамис Хейвуд (; род. 3 апреля 1985, Панама, Панама) — панамский футболист, полузащитник, клуба «Альянса» и сборную Панамы.

Клубная карьера 
Хейвуд начал профессиональную карьеру, выступая за клубы «Чоррильо» и «Рио-Абахо». В 2010 году он перешёл в «Атлетико Верагуэнсе». 31 января 2010 года в матче против «Чепо» Арамис дебютировал за новую команду в чемпионате Панамы. В этом же поединке он забил свой первый гол за «Атлетико Верагуэнсе». Летом того же года Хейвуд перешёл в «Пласа Амадор». 29 августа в матче против «Спортинг Сан-Мигелито» он дебютировал за новый клуб. 18 сентября в поединке против своего бывшего клуба «Чоррильо» Хейвуд забил свой первый гол за «Пласа Амадор».

Летом 2012 года Арамис перешёл в «Спортинг Сан-Мигелито». 22 июля в матче против своей бывшей команды «Пласа Амадор» он дебютировал за новый клуб. 29 сентября в поединке против «Сан-Франциско» Хейвуд забил свой первый гол за «Спортинг». В 2013 году он помог клубу выиграть чемпионат. В начале 2016 года Арамис вернулся в «Пласа Амадор».

Летом 2017 года Хейвуд перешёл в столичный «Альянса». 17 сентября в матче против своего бывшего клуба «Спортинга» он дебютировал за новую команду.

Международная карьера 
27 октября 2010 года в товарищеском матче против сборной Кубы Хейвуд дебютировал за сборную Панамы. 17 ноября в поединке против сборной Гондураса он забил свой первый гол за национальную команду.

В 2011 году Арамис стал бронзовым призёром Золотого кубка КОНКАКАФ. На турнире он был запасным и на поле не вышел. В том же году Хейвуд принял участие в Центральноамериканского кубка. На турнире он сыграл против сборной Сальвадора.

Голы за сборную Панамы

Достижения 

Командные

 «Спортинг Сан-Мигелито»
  Чемпионат Панамы по футболу — Клаусура 2013

Международные

 Панама
  Золотой кубок КОНКАКАФ — 2011
  Центральноамериканский кубок — 2011

Примечания

Ссылки 
 
 
 Profile - Sporting SM

Футболисты Панамы
Игроки сборной Панамы по футболу
Игроки ФК «Атлетико Верагуэнсе»
Игроки ФК «Университарио» Пенономе
Игроки ФК «Пласа Амадор»
Игроки ФК «Рио-Абахо»
Игроки ФК «Спортинг» Сан-Мигелито
Игроки ФК «Альянса» Панама